Federació Europea d'Handbol, màxim organisme rector de l'handbol d'Europa
 Front Ecologia i Humanisme, coalició electoral de Portugal
 Fire Emblem Heroes, videojoc de rol tàctic de la sèrie Fire Emblem
 Exohidrolasa del fructà (del seu nom en anglès Fructan ExoHydrolase), enzim catalitzador de la hidròlisi dels fructans
 Feh també és una variant del nom de la lletra fa de l'alfabet àrab
 feh també és el nom d'un visualitzador d'imatges orientat a les interfícies de línia d'ordres